Илья Никитич Чернопятов (1822—1879) — российский учёный-зоотехник. Профессор Петровской академии. Действительный статский советник.

Биография 
Родился в селе Головине Одоевского уезда Тульской губернии  года в семье дворян Чернопятовых. Его отец, Никита Васильевич (1767—1854) в Отечественную войну 1812 года был в Тульском военном ополчении, участвовал в осаде Данцига; в 1814 году вышел в отставку подпоручиком. В семье было пять сыновей и три дочери. Илья был младшим сыном.

После окончания в 1846 году Горыгорецкой земледельческой школы, поступил на службу в корпус гражданских топографов классным топографом и был назначен в Лифляндию для усовершенствования в немецком языке и сельском хозяйстве. В январе 1848 года был отправлен в Германию для изучения искусственного орошения лугов и разработки торфа. По возвращении из-за границы в ноябре 1850 года он был причислен к Департаменту сельского хозяйства — младшим запасным землемером в корпус межевщиков, созданный на базе корпуса топографов. С июня 1851 года исправлял должность помощника управляющего казанской учебной фермой и осенью того же года, выдержав в Горыгорецком земледельческом институте экзамен, получил звание агронома.

В январе 1853 года был назначен в Санкт-Петербургский лесной и межевой институт преподавателем 3-го разряда сельского хозяйства; с 1859 года был наставником-руководителем по отделу естественных наук;  награждён бриллиантовым перстнем.

В августе 1863 года, выдержав магистерский экзамен в Московском университете, получил степень магистра сельского хозяйства и лесоводства за диссертацию «Об овечьей шерсти», был определён экстраординарным профессором Петровской земледельческой и лесной академии и командирован на полтора года в командировку; посетил Германию, Францию, Англию и Бельгию.

Вернувшись в Россию в марте 1865 года, в октябре был назначен ординарным профессором, став первым профессором зоотехнии Петровской академии, занимая кафедру до 1879 года. С 1870 года он также заведовал фермой при академии. Наряду с животноводческими дисциплинами читал курс пчеловодства, а для проведения практических занятий по его инициативе в 1868 году была организована учебно-опытная пасека. Он также создал зоотехнический кабинет и начал сбор музейных предметов по пчеловодству.

С 31 мая 1874 года состоял в чине действительного статского советника; был награждён орденом Св. Анны 2-й степени.

Состоял членом Императорского Вольного экономического общества (с 1860), Российского общества садоводства (с 1859); был член-корреспондентом Учёного комитета Министерства государственных имуществ (с 1861), членом хозяйственного комитета Петровской академии, Императорского Московского общества сельского хозяйства (с 1866) и Комитетов шелководства и скотоводства при этом обществе.

Получил малую золотую медаль от Министерства государственных имуществ и большую золотую медаль от Московского общества сельского хозяйства. Составленная им коллекция шерсти на Венской Всемирной выставке в 1873 году была отмечена дипломом.

Умер  года. Похоронен на кладбище при церкви села Владыкино.

Библиография 
 Руководство к торфяному хозяйству (, 1857);
 Руководство к орошению разных земельных угодий (, 1864);
 О шерсти овец в хозяйственном и фабричном отношениях (, 1863);
 Руководство к сушке и хранению хлеба (, 1867);
 Воспитание телят // Русское сельское хозяйство. — 1869. — № 1, 2.
 Скотоводство в северных и средних губерниях России и меры к его улучшению (, 1872);
 Исторический очерк развития тонкошерстного овцеводства в России и обозрение нынешнего положения его (, 1873)
 Настольная книга для русских сельских хозяйств / Сост. А. П. Людоговским, И. А. Стебутом, И. Н. Чернопятовым и А. А. Фадеевым. (, 1875—1876) (И. Н. Чернопятов написал отдел по скотоводству)

Семья 
Жена, Ольга Августовна (урожд. Крубер; 30.04.1837—05.12.1895); была похоронена рядом с мужем. Их дети:
 Александр (1856—1898), штабс-ротмистр
 Виктор (1857—1935), историк-генеалог, археограф, директор московского попечительного о тюрьмах Комитета, библиотекарь и казначей историко-родословного общества в Москве; состоял домовладельцем в Москве и Туле
 Ольга (1860—?), замужем за Виктором Станиславовичем Лазовским, членом московского окружного суда
 Елена (1862—?), замужем за преподавателем 6-й Московской гимназии Николаем Матвеевичем Анниным
 Константин (1866 — после 1909), подполковник, автор книги «Вспомогательные средства и действия для сухопутно-крепостной и осадной артиллерии. В 2-х ч.» (СПб., 1909—1910)
 Вера (1870—?), в замужестве Браше
 Надежда (1867—1872)
 Августа (1871—?), в замужестве Эйснер
 Алексей (1874—?), скончался во младенчестве
 Наталья (1875—?), в замужестве Нилендер.

Примечания

Литература 
 
 
 Савёлов Л. М. Род дворян Чернопятовых… — М.: Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1906. — С. 24.
 

Зоотехники
Выпускники Горы-Горецкой земледельческой школы
Преподаватели Лесного института
Профессора Петровской сельскохозяйственной академии
Действительные статские советники
Похороненные на Владыкинском кладбище